Stanisław Rostworowski (1785-1837) – kapitan szwoleżerów gwardii napoleońskiej
 Stanisław Jakub Rostworowski (1858-1888) – artysta malarz, ojciec Stanisława Janusza
 Stanisław Janusz Rostworowski (1888-1944) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Jan Rostworowski (1934-2018) – polski dziennikarz, publicysta i katolicki działacz społeczny